Повіт — адміністративно-територіальна одиниця, що існує чи існувала в деяких країнах.
 Повіт () — середня адміністративно-територіальна одиниця в Республіці Польща.
 Повіт () — територіально-адміністративна одиниця Московського царства та з 1721 року Російської імперії.
 Повіт (, сянь) — адміністративна одиниця третього повітового рівня в Китайській Народній Республіці.
 Повіт — адміністративно-територіальна одиниця в Західноукраїнській Народній Республіці, Українській Державі та Кубанській Народній Республіці.

Див. також 
 Повет — село в Болгарії
 Повітка